

História 
 Ingrid Alexandra da Noruega — filha do príncipe herdeiro da Noruega
 Ingrid de Skänninge — nobre e santa sueca
 Ingrid da Suécia — rainha consorte da Dinamarca
 Ingrid Ylva — nobre sueca

Personagens fictícios 
 Princesa Ingrid — personagem de Once Upon a Time (série de televisão), interpretada por Elizabeth Mitchell

Outros 
 1026 Ingrid — asteroide

Desambiguações de antropônimos